After the Fall ist:

Film:
 After the Fall (1974), US-amerikanischer Fernsehfilm von Gilbert Cates (1974)
 After the Fall (2010), US-amerikanischer Spielfilm von Bradford May (2010)
 After the Fall (2014), US-amerikanischer Spielfilm von Saar Klein (2014)

Musik:
 After the Fall (australische Band), australische Rockband
 After the Fall (US-Band), US-amerikanische Progressive-Rock-Band
 After the Fall (Keith-Jarrett-Album), Musikalbum von Keith Jarrett (2018)
 Musikalbum der Band 98 Mute (2002)

Theater:
 der Originaltitel von Nach dem Sündenfall, Drama von Arthur Miller (1964)